

Code 
EDM est un code qui peut signifier :
 .

Musique 
 Electronic dance music aussi appelée dance, une variété de genres de musique électronique entièrement composé pour danser et principalement joué dans des nightclubs et festivals

En sciences

Électricité 
 EDM, sigle anglais courant pour l'électro-érosion, un procédé industriel

Informatique et gestion des données 
 EDM, sigle pour gestion électronique des documents, procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation

Médecine 
 épisode dépressif majeur, un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur (tristesse) accompagnée d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt

Mathématiques 
 Dictionnaire encyclopédique des mathématiques ().

Autres 

 Énergie du Mali, une compagnie malienne chargée de la production, du transport et de la distribution des énergies dans le pays ainsi que de la distribution de l'eau

 Entrepreneurs du Monde
 Électricité de Mayotte
 Éric Dupond-Moretti, un avocat pénaliste français

 EDM, étude du milieu, au programme scolaire du circuit catholique en Belgique. Ce programme touche les élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Références 

Homonymie
Éducation